Suzy steht für:

 Suzy (Aisne), ehemalige Gemeinde in Frankreich
 Suzy Records, kroatische Schallplattenfirma
 Suzy (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1936)

Personen:
 SuZy (* 1961), türkisch-israelische Sängerin
 Suzy (Fußballspielerin) (eigentlich Suzy Bittencourt de Oliveira; * 1967), brasilianische Fußballspielerin
 Suzy (Sängerin) (* 1980), portugiesische Sängerin
 Bae Suzy (* 1994), südkoreanische Popsängerin und Mitglied der Girlgroup Miss A
 Lil Suzy (* 1979), US-amerikanische Sängerin
 Madame Suzy, Pariser Modistin der 1930er und 1940er Jahre

Siehe auch:
 Susy
 Suzie